Sæson 2012-13 i 2. Division. Den tredjebedste liga i Danmarksturneringen i fodbold. 2. Division øst består af hold fra Sjælland, Lolland og Falster (unionerne DBU Sjælland, DBU København og DBU Lolland-Falster). 2. division vest består som udgangspunkt af hold fra Jylland og Fyn (DBU Jylland og DBU Fyn), men i 2012-13-sæsonen vil der også være ét hold fra Sjælland (BSV). Vinderne af de to rækker rykker op i 1. division, mens de 3 dårligste hold fra hver række rykker ned i danmarksserien

Øst

Deltagere

Kort over deltagerne

Stilling

Topscorerliste 

*Opdateret d. 2. april 2013

Vest

Deltagere

Stilling

Topscorerliste 

*Opdateret d. 7. Januar 2013

Fodnoter 

Fodboldsæson 2012-13
Sæsoner i 2. division (fodbold)